Арту́р Арсе́нович Ака́вов (род. 14 декабря 1985, Новочеркасск) — российский боксёр средней весовой категории. На любительском уровне победитель многих международных турниров, мастер спорта России, в период 2006—2009 состоял в национальной сборной Эстонии, принимал участие в чемпионатах Европы и мира. На всероссийских соревнованиях представлял город Псков, член спортивного общества «Динамо». Среди профессионалов боксирует начиная с 2011 года, владеет титулом чемпиона Европы по версии WBO, защитил его уже три раза, а также титулом чемпиона мира по версии WBF.

Биография 
Артур Акавов родился 14 декабря 1985 года в городе Новочеркасске Ростовской области, по национальности кумык. В 2003 году переехал на постоянное жительство во Псков, где проживает по сей день.

Любительская карьера 
Активно заниматься боксом начал в возрасте пятнадцати лет, проходил подготовку под руководством тренеров Гайдара Ибрагимова и позже Александра Беха. На любительском уровне побеждал на Кубке Норвегии, на молодёжной спартакиаде Северо-Западного федерального округа, на турнире класса «А» в Эстонии — в 2004 году выполнил норматив мастера спорта России. Много выступал на турнирах в Прибалтике, так, боксировал на турнире памяти Карла Лемана в Таллинне — на стадии полуфиналов встретился с титулованным соотечественником Андреем Балановым, будущим чемпионом Европы, и проиграл ему по очкам со счётом 10:27. На гран-при Олайне в Риге дошёл до полуфинала, после чего был побеждён литовцем Донатасом Бондоровасом.

Долгое время Акавов пытался пройти отбор в основной состав российской национальной сборной, но не мог этого сделать из-за слишком высокой конкуренции, поэтому в конечном счёте перешёл в сборную Эстонии. Тренировался некоторое время в Тарту под руководством Артура Синилиль, состоял в местном боксёрском клубе «Сирге».

В 2006 году стал чемпионом Эстонии в полусреднем весе и выиграл несколько международных турниров в Европе, в том числе одержал победу на мемориальном турнире Карла Лемана в Таллинне. Становился победителем и призёром международных турниров в Турции, Венгрии, Финляндии, Норвегии, Литве, Латвии, Беларуси и России. Побывал также на европейском первенстве в болгарском Пловдиве, но особого успеха там не добился, в стартовом поединке был выбит ирландцем Роем Шаеханом (17:38).

В сезоне 2007 года вновь стал чемпионом Эстонии в полусредней весовой категории. Выступил на гран-при в чешском городе Усти-над-Лабем, проиграл 12:21 местному боксёру Штепану Хорвату, затем дошёл до стадии полуфиналов на международном турнире в Минске, где 15:19 проиграл россиянину Асланбеку Козаеву и вынужден был довольствоваться бронзовой медалью. Помимо этого взял бронзу в Ижевске, на Международном спортивном фестивале по боксу финно-угорских народов, посвященном 450-летнему юбилею добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на чемпионате мира 2007 года в Чикаго, в весовой категории до 69 кг, тем не менее, в первом же поединке со счётом 8:16 потерпел поражение от монгола Мунгунтсойу Нандин-Эрдена.

На чемпионате Эстонии 2008 года выиграл серебряную медаль, уступив в финале Яану Беляеву. Планировал и дальше выступать за эстонскую сборную, однако из-за изменения регламента AIBA и отсутствия эстонского гражданства вынужден был отказаться от этих планов. Принимал участие в зачёте чемпионата России в Калининграде, дошёл в полусреднем весе до стадии 1/8 финала, где со счётом 8:13 проиграл боксёру из Находки Александру Украинцу. Всего в любительском олимпийском боксе провёл 118 боёв, из которых 97 выиграл, в том числе провёл 29 международных встреч, из которых 22 были победными.

Профессиональная карьера 
В июне 2010 года Артур Акавов получил лицензию профессионального боксёра и вскоре провёл первый профессиональный бой, но в итоге его не засчитали по причине отсутствия у соперника медицинских документов. В марте 2011 года официально дебютировал на профессиональном ринге — в дебютном четырёхраундовом поединке, прошедшем в Санкт-Петербурге, единогласным решением судей победил местного боксёра Андрея Корженевского. Всего в течение года провёл пять победных поединков, в результате чего попал в поле зрения известного промоутера Владимира Хрюнова и получил приглашение принять участие в крупном боксёрском турнире в Москве. В апреле 2012 года боксировал в андеркарте титульного боя «Денис Лебедев — Шон Кокс», транслировавшемся на федеральном телеканале «Россия-2», но не смог взять верх над своим оппонентом Олегом Лисеевым — в четвёртом раунде пропустил удар в печень и побывал в нокдауне, а в шестом был оштрафован на одно очко за удержание соперника — в итоге проиграл единодушным судейским решением (75-76, 74-77, 73-79).

Следующие бои Акавов проводил преимущественно в родном Пскове, выиграл четыре поединка подряд, в том числе одолел небитого узбека Бежода Юнусова и опытного соотечественника Марата Хузеева — за счёт этих двух побед резко поднялся в рейтингах и удостоился права оспорить вакантный титул чемпиона Европы в среднем весе по версии Всемирной боксёрской организации (ВБО). Другой претендент, боксёр из Хорватии Иван Юкич, продержался на ринге только один раунд, а в середине второго был нокаутирован.

Завоевав титул чемпиона Европы ВБО, защитил его в поединках с венгром Шандором Мичко и поляком Себастьяном Скжипчинским — оба боя закончились досрочно в четвёртых раундах. Третью защиту чемпионского пояса провёл в Эстонии против грузинского боксёра Давида Макарадзе, в седьмом раунде тот получил рассечение, и рефери остановил бой, засчитав технический нокаут. По состоянию на апрель 2015 года Акавов находился на седьмом месте в мировом рейтинге ВБО.

В июне 2015 года Артур Акавов оспорил вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксёрской федерации — в двенадцати раундах единогласным решением судей победил француза Мишеля Мотрома и завоевал таким образом чемпионский пояс.

Статистика профессиональных боёв

Личная жизнь 
Имеет высшее образование, в 2009 году окончил Псковский государственный политехнический институт, где обучался по специальности экономист-менеджер. Исповедует ислам. С 2011 года женат. Работает детским тренером по боксу в псковском спортивном клубе «Лидер».

Примечания

Ссылки 
 
 Акавов Артур Арсенович — страница на сайте Федерации профессионального бокса России

Боксёры России
Боксёры Эстонии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Мастера спорта России
Выпускники вузов Пскова
Спортсмены Пскова